Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale José Luis Clerc 6-2, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 José Luis Clerc (finale)
 Rolf Gehring (secondo turno)
 Andrés Gómez (quarti di finale)

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Sammy Giammalva (quarti di finale)
 John Austin (secondo turno)
 Heinz Günthardt (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1981